

Nom de lieux 

 Scheer, ville d'Allemagne;
 la Scheer, rivière d'Alsace, en France.

Nom de famille 

 Alexander Scheer (* 1976), un acteur allemand ;
 Andrew Scheer (* 1979, Ottawa), un homme politique canadien ;
 Charles Scheer (1871-1936), un homme politique français ;
 François Scheer (* 1934, Strasbourg), un ambassadeur français;
  (1792, Rügen - 1868, Northfleet), un homme d'affaires et un amateur de plantes allemand ;
 Georg Scheer (* 1910), un ingénieur électricien et un biologiste marin allemand;
  (* 1941), un diplomate allemand ;
 Hermann Scheer (1944-2010), un homme politique allemand ;
 Karl Herbert Scheer (1928-1991), écrivain de science-fiction allemand (auteur de la série Perry Rhodan) ;
  (* 1950), un joueur et entraîneur de football allemand ;
 Léo Scheer (* 1947), éditeur français ;
 Louis Eugène Alfred Scheer (1874-?), général de brigade français ;
  (* 1967, Detroit), une actrice américaine ;
 , un physicien allemand ;
 , de son vrai nom Walter Schlieper (1896-1978), un journaliste et écrivain allemand ;
 Paul Scheer (1889-1946), un leader SS-groupe et lieutenant général de police allemand;
 Reinhard Scheer (1863-1928), amiral allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Richard Scheer (* 1974, Victoria), un haltérophile franco-seychellois ;
  (* 1936, Bronx), un journaliste et politicien américain
 Rudolf Scheer
  (1816), les cordonniers les plus prestigieux en Autriche ;
  (* 1951), un écrivain allemand.

Autres 
 L'Admiral Scheer, un cuirassé de poche allemand de la même classe que l'Admiral Graf Spee.
  IDS Scheer, le nom d'une entreprise allemande

Voir aussi